Fumigaklavin se može odnositi na:

 Fumigaklavin A
 Fumigaklavin B
 Fumigaklavin C